Бурундук — рід гризунів з родини вивіркових
 Бурундук малий
 Бурундук корейський
 Бурундук рудий
 Бурундук сибірський
 Бурундук сосновий
 Бурундук східний
 Бурундук Таунсенда
 Бурундук хоккайдоський
 Бурундук червонохвостий

 Бурундук — назва села Кривцове Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Бурундук-Кая - гора в Криму.

Див. також 
 Малий Бурундук
 Елвін та бурундуки
 Бурундукський хребет